Izbica Kujawska – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim
 Izbica Kujawska – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim
 Izbica Kujawska – dawna gromada
 Izbica Kujawska – dawna gromada osada
 Izbica Kujawska – dawna wąskotorowa stacja kolejowa w Izbicy Kujawskiej